050  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Stoccolma (prima del 1931)
 050  – prefisso telefonico del distretto di Pisa